Frank Marshall peut désigner :
 Frank Marshall (1877-1944), joueur d'échecs américain ;
 Frank Marshall (1883-1959), pianiste espagnol ;
 Frank Marshall (1946-), producteur et réalisateur de cinéma américain.